Зимние Паралимпийские игры 1998 () прошли в Нагано, Япония с 5 по 14 марта 1998. Участвовали 571 атлет из 32 стран, которые соревновались в 5 видах спорта.

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1998
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Нагано
Спорт в Японии в 1998 году
Март 1998 года